Davide Lapadula Vargas (Turín, 26 de agosto de 1988) es un futbolista ítalo-peruano. Actualmente se encuentra sin equipo. Es hermano del futbolista Gianluca Lapadula.

Primeros años 
Davide Lapadula Vargas nació en Turín, el 26 de agosto de 1988. Es hijo de padre italiano y madre peruana. Tiene un hermano llamado Gianluca que también es delantero en las ligas mayores de Italia, juega actualmente en el Benevento Calcio y forma parte de la selección peruana de futbol. También tiene una hermana menor.

Referencias

Enlaces externos 

 

Nacidos en 1988
Nacidos en Turín
Futbolistas de Italia